Bourbon hace referencia a varios artículos:

Bebidas
Whisky de Bourbon, licor preparado en base a maíz;
Cerveza Bourbon, originaria de la única fábrica de cerveza de la isla de Reunión;

Comidas

Pollo Bourbon

Botánica
 Bourbon (rosa) (Rosa ×borboniana) híbrido de la Rosa chinensis y la Rosa ×damascena -:fr:Rosier Bourbon-
 Bourbon (vainilla), variedad de Vanilla planifolia cultivada en la Isla de la Reunión y otras del Índico;
 Bourbon (café), variedad laurina de Coffea arabicacultivada en las islas de Reunión, Guadalupe y Nueva Caledonia;

Lugares
Fort Bourbon, nombre de dos fuertes en Canadá, uno en la Bahía de Hudson y otro en Manitoba;

En Estados Unidos
 Bourbon (Indiana)
 Bourbon (Misuri)
 Condado de Bourbon (Kentucky)
 Condado de Bourbon (Kansas)
 Municipio de Bourbon (Illinois)
 Municipio de Bourbon (Indiana)
 Municipio de Bourbon (condado de Boone, Misuri)
 Municipio de Bourbon (condado de Callaway, Misuri)
 Municipio de Bourbon (condado de Knox, Misuri)
 Bourbon Street, calle del Barrio Francés de Nueva Orleans;
En Francia
 Bourbon-Lancy, población y comuna en la región de Borgoña;
 Bourbon-l'Archambault, población y comuna en la región de Auvernia;
 Île Bourbon, antiguo nombre de la isla de Reunión;

MúsicaBourbon (canción), del grupo de rock español Dinamita pa' los PollosBourbon Blues Ensemble', banda de blues rock originaria de León, México;

Náutica
 USS Bourbon (1783), fragata naviera estadounidense de 28 cañones;
 Bourbon Offshore Nurdandinorway, compañía naviega noruega;
Francia
 Abeille Bourbon (2005), remolcador de rescate con base en Brest;
Varios navíos de línea de la Marina real francesa:
 Bourbon (1665), de 66 cañones, rebautizado Éclatant en 1671;
 Louvre (1670), de 50 cañones, rebautizado Bourbon'' en 1671;
 Bourbon (1683), de 64 cañones;
 Bourbon (1692), de 68 cañones;
 Bourbon (1706), de 54 cañones;
 Bourbon (1719), de 74 cañones; se hundió con toda su tripulación y carga a diez leguas del Cabo de Finisterre el 12 de abril de 1741;

Además